Mark III steht für:
 Mark III (Panzer), britischer Panzer
 Mark III Vans 200, US-amerikanisches Autorennen, siehe Diamond Hill Plywood 200
 Mark III, britisches Pkw-Modell, siehe Aston Martin DB2/4 #Mark III
 Bufori MK. III La Joya, malaiisches Automobil
 Canon EOS-1D Mark III, japanische Kamera
 Canon EOS-1Ds Mark III, japanische Kamera
 Continental Mark III (1958), US-amerikanisches Pkw-Modell
 Continental Mark III, US-amerikanisches Pkw-Modell (1968–1971)
 Sega Mark III, japanische Spielekonsole, siehe Sega Master System #Geschichte
 Sunbeam Mark III, britisches Pkw-Modell, siehe Sunbeam-Talbot 90 #Mark III
 Sunbeam Alpine Mark III, britisches Pkw-Modell, siehe Sunbeam Alpine #Alpine Mark I / III
 Vickers Medium Mark III, britischer Panzer